Pinheiros kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pinheiro (ort), Maranhão, 
 Pinheiros (ort), Rio Grande do Sul, Candelária, 
 Pinheiros (kommun), Espírito Santo,

Se även 
 Pinheiro (olika betydelser)
 Rio Pinheiro
 Rio Pinheirinho

Robotskapade Brasilienförgreningar